Limpio est une ville du département Central au Paraguay.
 Trigo Limpio est un groupe de musique espagnol.